Baldwin-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Baldwin-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Baldwin-Gletscher (Antarktika) in der Ross Dependency, Antarktika